Такочике има више значења:

 Такочике (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Такочике (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику